Zoude est un patronyme pouvant designer:

Sébastien Zoude (1707 – 1779), pionnier de l’industrie du verre
Léopold Zoude (1771 - 1853), homme politique belge
Charles Zoude (1794 - 1860) est un homme politique belge

Patronyme belge
Homonymie